Teatre:
 Ruy Blas (Hugo) (1838), drama romàntic de Victor Hugo (1838)
 Música:
 Ruy Blas (Mendelssohn), obertura de Felix Mendelssohn (1839)
 Ruy Blas (Poniatowski), òpera de Józef Michał Poniatowski (1842)
 Ruy Blas (Zenger), òpera de Max Zenger (1868)
 Ruy Blas (Marchetti), òpera de Filippo Marchetti (1869)
 Ruy Blas (Sunyer), música notada de Leandre Sunyer
 Pedro Ruy-Blas, pseudònim de Pedro Ample Candel (Madrid, 1949), cantant, compositor i actor espanyol
 Ruy Blas, òpera de William Howard Glover estrenada a Londres (1861)
 Ruy Blas, òpera de Giuseppe Pietri estrenada a Bolonya (1916)
 Cinema:
 Ruy Blas (pel·lícula), film de Pierre Billon (1948)
 Premsa:
 Ruy Blas (revista), publicació periòdica francesa (1915-16)